Црњелово може да се односи на:

 Црњелово Горње, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ
 Црњелово Доње, насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ